Ludwig der Große bezeichnet:

 Ludwig I. (Ungarn)
 Ludwig XIV. (Louis le Grand)

fr:Louis le Grand